Edisto peut faire référence à :
 Edisto, un fleuve de Caroline du Sud ;
 Edisto Island, une île de Caroline du Sud ;
 , un porte-avions d'escorte.